Río Seco, en esta enciclopedia, puede referirse a:

Divisiones administrativas 

En Argentina
 Departamento Río Seco, división administrativa de la provincia de Córdoba.
 Río Seco (Tucumán), localidad de la provincia de Tucumán.

En Chile
 Río Seco (Magallanes), localidad de la región de Magallanes.

En Colombia
 Río Seco (Valledupar), corregimiento del municipio de Valledupar, en el departamento del Cesar.

En Cuba
 Río Seco (Güines), localidad.
 Río Seco (San Juan y Martínez), consejo popular de San Juan y Martínez.

En España
 Río Seco (Burgos), localidad.

Hidrografía 

En Argentina
 Río Seco (Córdoba), curso de agua en el norte de la provincia de Córdoba.

En Bolivia
 río Seco (Santa Cruz), curso de agua.

En Chile
 Río Seco (Azapa), curso de agua tributario del río San José de Azapa, en la Región de Arica y Parinacota.
 río Seco (La Laguna), afluente del río La Laguna en la cuenca del río Elqui, en la Región de Coquimbo.

En España
 Río Seco (Alicante), río de la provincia de Alicante, en la Vega Baja.
 Río Seco (Mellid), río de la provincia de La Coruña y Lugo, en Penagundín.
 Río Seco (Burgos), río de la provincia de Burgos.
 Río Seco (Ocejón), río de la provincia de Guadalajara.
 Río Seco (Málaga), río de la provincia de Málaga.
 Río Seco (Granada), río de la provincia de Granada.
 Río Seco (Teruel), río de la provincia de Teruel.
 Río Seco (Castellón), río de la provincia de Castellón.
 Río Seco (afluente del Genal), afluente del río Genal.

En Perú
 Río Seco (Tacna), río del departamento de Tacna.

Cine 

 Río seco (película), película colombiana de 2019.